Osoby o tym nazwisku:
 Heronim Olenderek – polski profesor nauk leśnych
 Maciej Olenderek – polski siatkarz
 Piotr Olenderek – polski trener siatkarski